Schoenherr puede referirse a:
 Carl Johan Schönherr (Estocolmo, 1772 - 1848), entomólogo sueco.
 Dietmar Schönherr (Innsbruck, 1926 - Ibiza, 2014),  actor austríaco.
 Robert Arthur Schönherr, Ralph Arthur Roberts (1884, Meerane, 1884 - Berlín, 1940).